Allen Wright (Mississipí, 1825 - Oklahoma, 1885), cap amerindi dels choctaw
 Bonnie Wright (Londres, 1991), actriu anglesa, coneguda pel seu paper de Ginny Weasley a les pel·lícules de Harry Potter 
 Charles Wright Mills (1916, Waco, Texas – 1962, Nyack, Nova York), sociòleg estatunidenc
 Edward Maitland Wright (1906-2005), matemàtic britànic
 Ferdinand von Wright (1822 - 1906), pintor finlandès 
 Frank Lloyd Wright (Richland Center, Wisconsin, 1867 - Phoenix, Arizona, 1959), arquitecte estatunidenc
 Germans Wright, inventors oficials del primer avió que es va envolar
 Joe Wright, director de cinema anglès nascut el 1972 a Londres 
 Lorenzen Wright (1975, Memphis, Tennessee), jugador estatunidenc de bàsquet
 Michael Wright (Bishop Statford, 1941), ciclista anglès, actiu entre 1962 i 1976
 Richard Wright (Londres, 1943 - 2008), membre fundador i teclista del grup de rock Pink Floid
 Shaun Wright-Phillips, futbolista anglès d'ascendència Jamaicana i Granadina 
 Theresa Wright (Nova York, 1918 - New Haven, Connecticut, 2005), actriu de cinema estatunidenca 
 Will Wright (Atlanta, EUA, 1960), dissenyador de videojocs estatunidenc i cofundador de Maxis